

Нересниця — міська частина Зволена.
 Нересниця — річка; ліва притока Слатини. Протікає в окрузі Зволен.

Нересниця — село у Закарпатській області, Тячівському районі.